Vestbanen kan syfta på:

Vestbanen – en statsägd järnväg som går mellan Köpenhamn och Korsör
 Vestbanen – lokalt namn på en järnväg på Jylland, se Varde-Nørre Nebel Jernbane
 Vestbanen – i dagligt tal namnet på en tidigare järnvägsstation i Oslo, se Vestbanestasjonen